Dans l'Islam, les signes de l'Heure seraient les signes qui précèdent et annoncent le Jour de la Résurrection.

Selon la croyance musulmane le Messager d'Allah a annoncé certains signes (hadith) permettant de voir venir les Signes de l'Heure. On retrouve aussi cette croyance en des signes annonçant la fin des temps dans l'eschatologies juive, chrétienne, bouddhiste, new-age...

Les signes mineurs, sont ceux qui concernent les musulmans, tandis que les signes majeurs sont ceux qui affecteront tous les êtres humains.

Tous les signes mentionnés dans cet article ont été mentionnés dans différents hadiths du Prophète.

Signes mineurs de l'heure 
Les signes mineurs de l'heure peuvent être classés en trois parties : ceux qui sont passés, ceux qui se répètent et ceux qui ne se sont pas encore manifestés, c'est par exemple la classification d'Omar Suleiman Al-Ashqar. Ils peuvent également être divisés en deux parties : une partie qui s'est produite et une partie qui ne s'est pas encore produite.

Signes écoulés

Au temps du Prophète 

 La mission du Prophète Muhammad est un signe que l' Heure est proche, c'est le premier des signes mineurs de l'Heure. Sous l'autorité de Sahl bin Saad, il a dit : J'ai vu le Messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui ﷺ a dit avec son majeur et son index : « J'ai été envoyé et l'Heure est comme ces deux-là » , et il a également dit: "J'ai été envoyé dans l'ére de l'Heure" . Al-Qurtubi a dit: "Le premier signe est le Prophète car il est un prophète de la fin du temps. Il n'y a pas de prophète entre lui et la résurrection." 
 La division de la Lune a été mentionnée dans le Coran dans la sourate Al-Qamar (la Lune). Cet événement se serait produit à l'époque du prophète Muhammad. Ibn Kathir a dit : « C'était au temps du Messager, comme cela a été mentionné dans les  hadiths connus, authentiques.  Et Anas bin Malik a dit: Les habitants de la Mecque ont demandé au Messager de Dieu de leur montrer un signe, alors il leur a montré le fractionnement de la Lune . Abdullah bin Masoud a déclaré : "Pendant que nous étions avec le Messager de Dieu à Mina, lorsque la Lune s'est divisée en deux parties, et c'était un morceau  de chaque côté de la montagne, le Messager de Dieu  nous a dit : "Témoin". Ibn Abbas a dit : « Les polythéistes se sont rassemblés contre le Messager de Dieu, alors la Lune s'est divisée pour nous en deux divisions : la moitié sur Abu Qubais et la moitié sur Qaqi' an . Le messager de Dieu ﷺ dit : (Témoignez).
 La mort du Prophète Muhammad : Le troisième signe mineur de l'Heure serait la mort du Prophète Muhammad.

Après l'ère du Prophète 

 Conquête de Jérusalem (Bait Al-Maqdis) Le Prophète a annoncé la conquête de la ville de Jérusalem et l'a comptée comme l'un des signes de l'Heure, comme dans le hadith d'Awf bin Malik, le Prophète a dit : « Comptez avant l'heure : ma mort, puis la conquête de Jérusalem. Cela s'est passé sous le règne du calife Omar Ibn Al-Khattab en l'an ( 16 AH - 637 AD ), puis il y a construit une mosquée.
 De l'argent en abondance : "Alors la richesse a augmenté jusqu'à ce qu'un homme reçoive cent dinars, et il est resté mécontent."  d'un hadith d'Awf bin Malik.
 « Alors il y aura une fitna qui ne reste pas une maison des Arabes sans que vous y pénétriez. »(Extrait d'un hadith d'Awf bin Mali)k Ibn Hajar al- Asqalani a déclaré: "La fitna susmentionnée s'est ouverte après le meurtre d'Uthman ." 
  La bataille de Siffin qui a eu lieu entre Ali bin Abi Talib et Muawiyah bin Abi Sufyan après le meurtre d' Othman bin Affan dans l'année ( 36 AH ).
 L'émergence des Kharijites : Certains érudits ont indiqué que ce signe est apparu lorsque les Kharijites se sont prononcés contre Ali bin Abi Talib puis ils ont combattu lors de la bataille de Nahrawan .
 L'émergence du feu du Hijaz :  Abu Hurairah a rapporté que le Messager de Dieu a dit: "L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'un feu sorte du pays du Hijaz, illuminant le cou des chameaux à Bosra."  Certains érudits et historiens ont déclaré que ce signe s'est produit en 654 AH à Harrat Rahat à Médine . Al -Nawawi a dit : À notre époque, un incendie s'est déclaré à Médine en l'an six cent cinquante-quatre, et c'était un très grand incendie du côté est de Médine derrière Al-Hurra. Parlant de cela, Ibn Kathir a dit : « On a dit que le feu a duré trois mois.  Abu Shama a dit, décrivant l'incident : (Quand c'était la nuit du mercredi 3 Jumada al-Akhirah 654 AH , un grand bruit est apparu à Médine, puis un tremblement de terre a secoué le sol, les murs, les plafonds et les portes, heure après heure, jusqu'au vendredi du mois précité. Puis un grand feu est apparu à Al-Harra - un endroit de la ville - près de Banu Qurayzah.
 Combat des musulmans contre les Turcs . Parmi les signes de l'Heure figurent les guerres et les batailles dont le Prophète a informé les musulmans qu'elles auraient lieu, parmi celles-ci se trouvait durant  la dynastie des omeyyades, le déclenchement d'une bataille entre les musulmans et les Turcs 
 La bataille de l'Inde : An - Nasa'i a rapporté que le Prophète a dit : "Il y a deux groupes de ma communauté que Dieu a gardés du Feu : un groupe qui envahit l'Inde, et un groupe qui les rattrape."  Certains érudits musulmans pensent que la prophétie s'est déjà réalisée lorsque les musulmans ont envahi l'Inde à l'époque de Muawiyah bin Abi Sufyan, suivi de Mahmoud bin Sobtakin , tandis que d'autres pensent que l'invasion de l'Inde n'a pas encore eu lieu

Les signes qui sont apparus et réapparaissent 
Ce sont des signes qui sont apparus dans le passé, et qui apparaissent encore.

 La mère donnera naissance à sa maitresse.
 Des bergers, nu pieds, se concurrenceront dans la construction de hauts bâtiments.
 l'émergence de la fitna, c'est-à-dire ici, l’insécurité, le meurtre sans raisons, à un tel point qu'un homme tue un autre homme sans savoir pourquoi il l'a tué, et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué.
 L'injustice, la confiance en la justice sera perdue. Les gens feront confiance à ceux qui les trahiront, et les dignes de confiance seront accusés
 Le musulman ne saluera que ceux qu'il connaît, bien que la Sunna consiste à saluer ceux que qu'il connait et ceux qu'il ne connait pas.
 « L'un des présages de l'Heure est : que l'argent se répandra et augmentera, et le commerce se répandra et l'ignorance apparaîtra..."; parole du Messager de Dieu selon Amr bin Taghlib 
 "Il y a entre les mains de l'heure une paix spéciale, et la propagation du commerce, de sorte qu'une femme aide son mari à commercer, coupe les liens de parenté , donne un faux témoignage et cache le témoignage véridique". Parole du Prophète selon Abdullah bin Masoud
 Souhaiter mourir.
 L'émergence de l'obscénité et de l'avarice : Selon Abu Hurairah le Messager a dit : "Par Celui dans la Main de qui est l'âme de Muhammad, l'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'immoralité et l'avarice apparaissent." C'est-à-dire que, parmi les musulmans cela était caché par pudeur.
 L'homme obéit à sa femme, désobéit à sa mère.
 "La tribu prédomine", c'est-à-dire que l'appartenance à un groupe devient plus importante que le suivi des préceptes religieux de l'islam.
 Les gens ne se soucient pas de la source de leur argent, illicite ou licite.
 L'émergence des "capes nues", le port d'habits moulants, de tissus transparents, laissant voir les formes du corps. "Ils sont vêtus en apparence, mais ils sont nus à cause de leurs vêtements."
 L'émirat des fous et la vente de la décision, c'est-à-dire le manque de raison et la corruption des dirigeants.
 L'abondance de la police.
 Certains liront le Coran pour s'enrichir.
 La propagation de l'adultère, ainsi que sa légalisation.
 Il y aura démographiquement beaucoup de femmes et peu d'hommes.
 Apprendre des connaissances sans viser à obtenir une récompense pour Dieu, mais pour un but mondain, pour  le prestige et l'argent.
 Dieu enlève la peur du cœur des ennemis de l'islam et place la faiblesse dans les cœurs des musulmans.
 Un groupe de musulman imitera des Juifs et des Chrétiens, en tout.
 L'émergence de grands menteurs qui revendiqueraient la prophétie et attiseront la sédition, la révolte. Leur nombre serait de trente.
 « L'Islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il reviendra comme il a commencé. »; parole du Prophète.
 Le désert de la péninsule arabique sera couvert de prairies et de rivières

Signes qui n'ont pas encore apparu

Ces signes ne sont pas classés par ordre chronologique 

 Le recul de l'Euphrate entrainant l'apparition d'une montagne d'or : Al-Bukhari et Muslim on tranmit que L'Heure ne viendra pas avant le L' Euphrate découvre une montagne d'or. Sur l'autorité d'Abu Hurairah, il a dit: Le Messager de Dieu a dit: "L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l' Euphrate ne découvre une montagne d'or sur laquelle les gens se battront. Quatre-vingt-dix-neuf sur cent seront tués, et chacun d'eux dira : Peut-être serai-je sauvé." 
 Le croissant lunaire sera vu quand son apparition apparaîtra si grande que l'heure de son émergence pourra être dite de deux ou trois nuits en avance.
 Le Messager de Dieu a dit : « Il y aura [...], de la déformation et de la diffamation à la fin de cette nation. » Aisha a dit : « J'ai dit : Ô Messager de Dieu, Serons-nous détruits ainsi les justes parmi nous ? » Il dit : "Oui, si le mal apparaît." 
 Les musulmans seront vaincus, ils se replieront et leurs ennemis les encercleront et les assiégeront à Médine . Selon Ibn Umar, le Messager de Dieu a dit : « Les musulmans sont sur le point d'être assiégés à Médine jusqu'à ce qu'elle soit la plus éloignée de leurs armes." 
 La fitnah d'al-Ahlas, d'al-Halas et d'al-Duhayma : Ce sont trois grandes et sévères tentations qui se produiront dans la nation et qui ne se sont pas encore produites .  Un compagnon lui demanda alors : "Ô Messager d'Allah, quelle est donc la Fitna d'al-Ahlâs ?" Le Prophète () répondit :  "Il s'agit de fuites et de pillages. Puis viendra la Fitna de l’aisance : son apparition tire son origine (littéralement : viendra de sous les pieds) d'un des descendants de ma famille prétendant être des miens alors qu'il n’en n’est pas, car mes partisans sont ceux qui craignent Allah. Ensuite, les gens adopteront un homme comme dirigeant qui sera telle la hanche sur une côte (métaphore désignant le fait qu'il ne sera pas à sa place). Ensuite, viendra la grande Fitna qui ne laissera personne faisant partie de cette communauté sans la frapper de plein fouet. Quand les gens disent qu'elle a disparu, alors elle persistera au point qu'un homme qui sera croyant le matin deviendra mécréant le soir jusqu'à ce que les gens se divisent en deux groupes : un groupe de croyants sincères et un groupe d'hypocrites. Lorsque cela se produira, attendez-vous alors à voir apparaître l'Antéchrist (al-Dadjâl) ce jour-là ou le lendemain." » [Ahmad, Abû Dâwûd, al-Hâkim et al-Dhahabî : sahîh)]
 "'Heure ne viendra pas avant qu’un homme de la tribu de Qahtan ne sorte et conduise les gens avec sa canne. " Al -Qurtubi a dit: le fait qu'il conduit les gens avec son bâton est une métaphore de la droiture des gens et de leur accord avec lui
 "Les jours et les nuits ne se passeront pas tant qu'un homme du nom d'al-Jahjah n'aura pris le pouvoir."

Au sujet du Mahdi 

 Selon les hadiths du Prophète, à la fin des temps apparaitra un calife qui sera un dirigeant juste. Il sera issu de la famille du Prophète, il sera parmi les descendants de sa fille Fatima . Son nom correspondra au nom du Messager, et le nom du père du Mahdi est le nom du père du Messager. Il remplira la terre de justice, après qu'elle ait été remplie de tyrannie et d'oppression. Il régnera pendant sept ans. 
 La Conquête de Constantinople : C'est le résultat de la grande épopée du Mahdi, selon un hadith rapporté de Muslim dans son Sahih selon Abu Hurayrah : « Ils (l'armé du Mahdi) ne seront jamais éprouvés, alors ils conquièrent Constantinople ».

Articles connexes 
 La science de la fin des temps en Islam
 Les signes de l'heure en islam

Références 

Eschatologie islamique
Vocabulaire de l'islam